Титановая долина — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Свердловской области. Приоритетные отраслевые направления ОЭЗ: авиастроение, производство изделий из титана, производство оборудования и компонентов для машиностроения и металлургии, деревообработка, медицинская промышленность, производство строительных материалов.

Единственным акционером АО «ОЭЗ «Титановая долина» является субъект Российской Федерации — Свердловская область в лице Министерства по управлению государственным имуществом.

Управляющая компания 
Управление ОЭЗ «Титановая долина» осуществляют: АО «ОЭЗ «Титановая долина», федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ – Минэкономразвития России  и региональный орган исполнительной власти – Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Генеральный директор – Андрей Антипов.

В задачи Управляющей компании входит: проектирование и строительство промышленных объектов под нужды резидентов, обслуживание инженерных сетей (теплоснабжения, ливневой канализации, пожарного водопровода, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения), содержание территории под объектами общей инфраструктуры, предоставление топливно-энергетических ресурсов, техническое обслуживание инженерных и технических сетей в помещениях резидентов, услуги связи и другие эксплуатационные услуги.

Льготы 
Федеральный закон об ОЭЗ гарантирует резидентам неизменность преференций, а также налоговых и таможенных льгот на весь срок существования ОЭЗ.

В соответствии с режимом свободной таможенной зоны, импортируемые оборудование и продукция, используемые на территории ОЭЗ, освобождены от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

В части налогов резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты налога на имущество (на 10 лет с момента формирования налогооблагаемой базы), земельного налога (на срок до 10 лет с момента возникновения прав собственности на участок) и транспортного налога (на 10 лет с момента постановки транспортного средства на учёт). 

Также резиденты платят пониженные налоги на прибыль.

Хронология развития 

Создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 1032 от 16 декабря 2010 года. Наименование: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». Учредители: Правительство Свердловской области и АО «Особые экономические зоны». 

14 мая 2012 года УК «Титановая долина» получила от Министерства строительства и архитектуры Свердловской области разрешение № RU 66-1/2012 на начало строительства I этапа, I очереди. 

21 июля 2012 года в Москве подписано Соглашение №С-219-ОС/Д25 о передаче функций управления особой экономической зоной вблизи Верхней Салды от Министерства экономического развития РФ к ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». Заключение Соглашения стало результатом внесения изменений в российское законодательство: 1 января 2012 года вступили в силу поправки в закон об ОЭЗ, которые предполагают передачу управляющим компаниям большего числа функций и полномочий.

18 августа 2018 года была создана вторая очередь ОЭЗ — площадка «Уктус».

Финансирование 
В развитие инфраструктуры ОЭЗ было федеральными и региональными властями было вложено порядка 4,6 миллиардов рублей. На 1 декабря 2022 года ОЭЗ "Титановая долина" окупилась на 100%.  

К декабрю 2022 года размер поступлений в государственную казну за весь период производственной деятельности резидентов ОЭЗ превысил 5 млрд рублей. Из них: налоговые платежи резидентов ОЭЗ в бюджеты РФ всех уровней - 1,51 млрд рублей; таможенные платежи - 1,56 млрд рублей; страховые взносы - 2 млрд рублей. 

Частные инвестиции резидентов в проекты, реализуемые в ОЭЗ, превысили 19,8 млрд рублей. Только за 2022 год было вложено более 7 млрд рублей.

Показатели эффективности 
По данным рейтинга эффективности функционирования особых экономических зон страны Минэкономразвития РФ за 2021 год сводный расчетный показатель эффективности за весь период деятельности ОЭЗ «Титановая долина» составил 87,1%. Это 7 место среди 19 экономических зон РФ промышленно-производственного типа.  

Всего же Минэкономразвития РФ выделяет три категории эффективности особых экономических зон: эффективное функционирование (показатель выше 80%), достаточно эффективное функционирование (от 40% до 80%) и неэффективное функционирование (менее 40%). 

25 показателей, на основе которых проводится рейтинг, включают в себя деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры.

Первая очередь 

Площадка "Верхняя Салда" - находится в черте города Верхняя Салда, расстояние до Нижнего Тагила 40 км, до Екатеринбурга — 180 километров. Выбор названия связан с расположенным рядом крупнейшим в мире производителем полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического назначения — Корпорации «ВСМПО-АВИСМА», поставщика титановых деталей для таких компаний, как Boeing и Airbus. Площадь: 298,1 га.

Проект включает инженерную подготовку территории, коммунальную инфраструктуру, электро- и газоснабжение.

На территории площадки расположен Верхнесалдинский таможенный пост Екатеринбургской таможни.

Транспортная инфраструктура 
 Трасса Р-353, связывающая ОЭЗ с городом Нижний Тагил, а через него и Екатеринбург со всей транспортной сетью России.
 Рядом проходит железнодорожная ветка Нижний Тагил — Алапаевск и находится сортировочная станция «Смычка». С 2021 года на территории ОЭЗ осуществляется строительство путей грузовой железной дороги для инвесторов с большим грузооборотом. Железная дорога будет сдана в 2023 году.
 Аэродром экспериментальной авиации Салка.
 Расстояние до международного аэропорта Кольцово 186 км.

Резиденты 
На сентябрь 2022 года на площадке работают следующие резиденты:

 Завод «Зибус» — производство медицинского инструмента и имплантов. Запущен летом 2018 года.
 Завод «Ural Boeing Manufacturing». Механическая обработка титана для самолетов Boeing. Совместное производство ВСМПО Ависма и Boeing Company. Завод открыт в сентябре 2018 года.
 ООО «Инструментальное производство Миникат». Производство металлорежущего инструмента совместно с корейской компанией YG-1 Co., Ltd. Открыт в 2018 году.
Ведут строительство:
 ООО «Аллегро» (совместное предприятие глобальной горно-металлургической группы ЕВРАЗ и системного интегратора ремонта вагонов ООО «Рейл Сервис») — строительство прокатного стана для железнодорожных колес. Начало строительство в январе 2021 года, Старт производства намечен в 2023 году.
Ведут проектирование:

 ООО «Силарус» — экологически безопасное производство технического кремния.
 ООО «Завод прессованных профилей» — современное производство экструдированного алюминия различных сплавов.

Предприятия получившие статус резидента, но еще не начавшие производственную деятельность:
 ООО «ВСМПО новые технологии» — механическая обработка деталей авиационного назначения из штамповок и плоского проката, произведенных из прочных и высокопрочных титановых сплавов.
 АО «Верхнесалдинский металлургический завод» — организация производства гранулированного чугуна.
 АО «Ферростар» — производство железа прямого восстановления.
 ООО «ЭкоТех» — завод по производству графитированных электродов.
 ООО «Аметист-СПГ» — строительство комплекса сжижения природного газа 1500 кг/ч.

Вторая очередь 

Вторая очередь ОЭЗ — площадка «Уктус». Образована постановлением Правительства РФ от 18 августа 2018 года. Она занимает территории аэропорта Уктус под Екатеринбургом. Предполагается что вторая очередь полностью вступит в строй в 2024 году, запланированы инвестиции в инфраструктуру 3 млрд руб. Площадь: 96,7 га.

В декабре 2018 года на площадке был открыт цех сборки самолетов L-410. Субсидии на строительство нового производственного комплекса предоставил Минпромторг РФ. По оценкам, предприятие позволит поднять уровень локализации самолета L-410 до 72 % и создать дополнительно порядка 500 рабочих мест.

Транспортная инфраструктура 
 Трасса М-5, которая связывает площадку ОЭЗ с городами Екатеринбург и Челябинск, а также в Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД), а через нее - со всей транспортной сетью России.
 Расстояние до международного аэропорта Кольцово 18 км.
 Аэродром "Уктус" находится на территории площадки ОЭЗ.

Резиденты 
На площадке второй очереди на сентябрь 2022 года работают:
 АО «Уральский завод гражданской авиации» в Екатеринбурге, где собирают самолёты L-410 и DA-42Т. В ноябре 2018 года выпущен первый локализованный в России L-410.
 ООО «Русмед» — производство медицинских масок и трёхкомпонентных шприцев однократного применения. В марте 2022 года предприятие запустило производственную линию по выпуску трехслойных медицинских масок, предназначенных для использования при проведении хирургических операций, процедурных осмотров и других медицинских манипуляций. Ее мощность составляет более 40 млн штук в год.
Ведут строительство:

 ООО «МО «Отдел медицинской техники» — создание производственного комплекса по выпуску и реализации медицинских изделий.
Ведут проектирование:

 ООО «Объединенная Нефтегазовая Группа» — производство газового оборудования, оборудования для переработки газа и газового конденсата.
 ООО "Выбор-КСМ Екатеринбург" —  завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства.

Предприятия получившие статус резидента, но еще не начавшие производственную деятельность:
 ООО «Униматик» — создание производства для изготовления и модернизации оборудования, и компонентов для машиностроения.
 ООО «Сибеко системы сидений» — производство комплектующих для транспортных средств и сидений для авиационного, дорожного и автомобильного транспорта.
 ООО «Ойл Энерджи Экспорт» — организация производства внутрискважинного оборудования и материалов для строительства нефтяных, и газовых скважин.
 ООО «ГИГ-Екатеринбург» — автоматическое сборочное производство стеклянных изоляторов.
 ООО «ЗКО «Горняк» — производство станков и оборудования для металлургии, отрасли строительных материалов, горных предприятий.
 ООО «Аспект Медикал» — создание производства аппаратно-программных комплексов для локомоторной терапии, а также наборов для сборки аппаратов ИВЛ.

Примечания

Ссылки 
 ОЭЗ «Титановая долина»
 Официальный сайт Правительства Свердловской области
 Канал в Телеграм  https://t.me/oeztv 

Особые экономические зоны России
Экономика Свердловской области
Верхняя Салда
Экономика Екатеринбурга